Mercer County je název osmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Mercer County (Illinois) – okres státu Illinois
 Mercer County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Mercer County (Missouri) – okres státu Missouri
 Mercer County (New Jersey) – okres státu New Jersey
 Mercer County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Mercer County (Ohio) – okres státu Ohio
 Mercer County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Mercer County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie